Ramanathan ist der Familienname folgender Personen:

 Annamalai Ramanathan (1946–1993), indischer Mathematiker
 Aravindhan Ramanathan (* 2000), singapurischer Fußballspieler
 K. G. Ramanathan (1920–1992), indischer Mathematiker
 Ramkumar Ramanathan (* 1994), indischer Tennisspieler

 Sellapan Ramanathan (1924–2016), Präsident von Singapur (1999–2011)
 Veerabhadran Ramanathan (* 1944), indisch-US-amerikanischer Meteorologe und Klimatologe